Sun Prairie est le nom de plusieurs localités aux États-Unis :
 
 Sun Prairie (Wisconsin)